Geisterjäger steht für:

 Geisterjäger John Sinclair, Romanserie (ab 1973)
 Ghostbusters – Die Geisterjäger, US-amerikanischer Film von Ivan Reitman (1984)
 Der Geisterjäger (Australien), australischer Film von Brian Trenchard-Smith (1986)
 Der Geisterjäger, indischer Film von P. Vasu (2005)

Siehe auch:
 Ghostbusters II, US-amerikanischer Film von Ivan Reitman (1989)
 The Frighteners, neuseeländisch-US-amerikanischer Film von Peter Jackson (1996)
 The Real Ghostbusters, US-amerikanische Zeichentrickserie (1986–1991)
 Ghostbusters (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1986–1988)
 Extreme Ghostbusters, US-amerikanische Zeichentrickserie (1997)